Willis est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Prénom 
Willis est un prénom anglais qui serait une variante de William, correspondant à Guillaume. Il est fêté le 23 février.

Patronyme 

 Allee Willis (1947-2019), compositrice et parolière américaine ;
 Bob Willis (1949-2019), joueur de cricket anglais ;
 Bruce Willis (1955-), acteur américain (par exemple ses rôles de John McClane dans la trilogie Die Hard (Piège de cristal, etc.) ;
 Connie Willis (1945-), auteur américaine de science-fiction ;
 Chris Willis (1969-), chanteur américain interprète de plusieurs chansons de David Guetta ;
 Chuck Willis (1928-1958), chanteur de blues, de rhythm and blues et de rock and roll américain ; 
 Dontrelle Willis (1982-), commentateur sportif américain ;
 Eddie Willis (1936-2018), musicien américain ;
 Edwin B. Willis (1893-1963), décorateur de cinéma américain ;
 Eric Willis (1922–1999), homme politique australien ;
 Geoff Willis (1959-), ingénieur britannique, spécialisé dans le domaine du sport automobile et notamment de la Formule 1 ;
 Gordon Willis (1931-2014), directeur de photographie américain ;
 Hubert Willis (1876-1933), acteur britannique ;
 Ike Willis (1956-), chanteur et guitariste américain ;
 Jack Willis (1996-), joueur de rugby à XV anglais ;
 John Willis (1575-1625), inventeur britannique de la sténographie ;
 John Christopher Willis (1868-1958), botaniste britannique ;
 Kelly Willis (1968-), chanteuse et compositrice de musique country ;
 Kevin Willis (1962-), joueur américain de basket-ball ;
 Leo Willis (1890-1952), acteur américain ;
 Matt Willis (1983-), auteur et interprète anglais ; 
 Nathaniel Parker Willis (1806-1867), poète et écrivain américain ;
 Nick Willis (1983-), athlète néo-zélandais, spécialiste du demi-fond et notamment du 1 500 mètres ; 
 Patrick Willis (1985-), joueur américain de football américain ;
 Peter Willis (1960-), guitariste britannique ;
 Ralph Willis (1932-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Ralph Willis (ca. 1910-1957), chanteur de blues et de country, guitariste et auteur-compositeur américain ;
 Richard Willis (1664-1734), évêque anglais ;
 Robert Willis (1800-1875), archéologue britannique ;
 Rumer Glenn Willis (1988-), actrice américaine ;
 Sarah Willis (1969-), corniste américano-britannique ;
 Ted Willis (1914-1992), scénariste et producteur britannique ;
 Thomas Willis (1621-1675), médecin britannique, pionnier de la recherche sur le cerveau, inventeur du terme « neurologie » ;
 Tom Willis (né en 1999), joueur de rugby à XV anglais ;
 Victor Willis (1951-), chanteur, compositeur et acteur américain ;
 Wesley Willis (1963-2003), artiste et musicien de Chicago ;
 William Nicholas Willis (1858-1922), inventeur du procédé de l'impression à l'aniline.

Personnage de fiction 
 Willis from Tunis (littéralement, Willis de Tunis), personnage de bande dessinée créé par Nadia Khiari, emblématique de la révolution tunisienne de 2011.

Toponyme

Australie 
 Île Willis, l'un des ilots des Îles de la mer de Corail, le seul habité.

États-Unis 
 Willis, ville située au Kansas ;
 Willis (Pennsylvanie) ;
 Willis (Tennessee) ;
 Willis (Texas).

Royaume-Uni 
 Îles Willis, dans l'Océan Atlantique sud.

Architecture 
 Willis Tower (anciennement « Sears Tower ») est un gratte-ciel de la ville de Chicago.

Économie 
 Willis est une grande compagnie internationale d'assurances.
 Willis Organ Company est un facteur d'orgues britannique.

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme anglais